La Réale – galea francese del 1538
La Réale – galea francese del 1694